Jan Beneš bzw. Jan Benes ist der Name folgender Personen:

* Jan Beneš (Künstler) (Johann Beneš; 1873–1946), tschechischer Maler, Designer und Hochschullehrer
 Jan Beneš (Schriftsteller, 1936) (1936–2007), tschechischer Dichter, Übersetzer, Drehbuchautor und Publizist
 Jan Beneš (Schriftsteller, 1958) (Pseudonym Emil Hakl; * 1958), tschechischer Schriftsteller
 Jan Beneš (Ruderer) (* 1971), tschechoslowakischer Ruderer
 Jan Beneš (Fußballspieler) (* 1982), tschechischer Fußballspieler 
 Jan Beneš (Orientierungsläufer) (* 1987), tschechischer Orientierungsläufer